Mégacles, filho de Hipócrates, foi um político ateniense. Ele era sobrinho de Clístenes, e foi o tio de Péricles.

Ele era um alcmeônida; filho de Hipócrates e irmão de Agariste, a mãe de Péricles. Hipócrates e Clístenes eram filhos de Mégacles e Agarista de Sicião, filha de Clístenes (tirano de Sicião).

Em 490 a.C., após a Batalha de Maratona, um escudo foi usado para enviar uma mensagem; os alcmeônidas foram suspeitos de estarem por trás deste ato de traição, uma hipótese que Heródoto considerou absurda, considerando o histórico de luta da família contra a tirania. Como Mégacles era a principal personalidade da família, ele se tornou suspeito de medismo.

Ele sofreu ostracismo em 486 a.C.. Vários ostraca foram achados, com comentários sobre sua exibição de riqueza e amor ao luxo.

Árvore genealógica baseada no texto:

Políticos da Atenas Antiga
Gregos do século VI a.C.
Gregos do século V a.C.
Alcmeônidas